Easby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Easby, Hambleton, ort i North Yorkshire, England,  
 Easby, Richmondshire, ort i North Yorkshire, England,